Fotbollsallsvenskan 1960 spelades 18 april–19 juni 1960, och vanns av IFK Norrköping. Vårsäsongen spelades 18 april–19 juni, och höstsäsongen spelades 7 augusti–16 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 

 24 mål: Rune Börjesson, Örgryte IS

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1960
1960
Fotbollssäsongen 1960